Азо́рские острова́ ( ) — архипелаг в Атлантическом океане, занимаемый одноимённым автономным регионом Португалии.

Этимология 
Название островов, скорее всего, происходит от устаревшего португальского слова «azures» (созвучно русскому «лазурь»), что буквально означает «голубые». Есть и более поэтичная версия, утверждающая, что своё название острова взяли от слова «Açor» — ястреб («Ястребиными» острова называли арабы). По легенде мореходов, ястребы летели к своим гнёздам и указали путь к островам. Тем не менее, поскольку в реальности эта птица никогда не обитала в данном регионе, учёные считают эту версию наименее вероятной.

Природа и природные ресурсы 
Архипелаг состоит из островов вулканического происхождения. Действующий вулкан Пику (2351 м) является крупнейшей вершиной Португалии.

Азорские острова — родина эндемичных видов животных и растений, таких как  и .

В 1995 году Азорские острова получили премию ЕС за сохранение первозданной природы и развитие экологического туризма.

Состав архипелага 
Острова делятся на три группы:

Климат 
Климат на островах субтропический морской.
 Средняя температура зимой 18—19 °C, летом 24—25 °C.
 Максимальное месячное количество осадков 110 мм. Годовое количество осадков увеличивается в западном направлении от 700 мм на Сан-Мигеле до 1600 мм на Флорише. С июня по сентябрь преобладает сухая и малооблачная погода. Температура воды в течение года колеблется от +17 до +23 °C. Погода может быть неустойчивой.

Температура и количество осадков усреднены для всех Азорских островов.

История 

Точных данных о времени открытия островов не существует, однако есть основания полагать, что Азорские острова были известны ещё карфагенянам. Это доказывают найденные на Корву пунические монеты. Также их знали норманны и арабы. Предположительно в IX веке здесь высаживались викинги.

В средние века было сделано множество упоминаний европейцами о Западных островах, под которыми, очевидно, имелись в виду Азоры, Канарские острова и Мадейра. Первые итальянские и испанские карты и атласы с чётко обозначенными на них Азорскими островами появляются в XIII—XIV веках. Также неизвестно, кто из капитанов принца Генриха Мореплавателя первым высадился на этих островах. Предположительно это сделал Диогу Силвеш (Diogo de Silves) в 1427 году. Достоверно известно лишь то, что в письме, датированном 1439 годом, португальский король подтверждает открытие Азор и предоставляет «отпуск» принцу Генриху, для того, чтобы тот занялся их освоением. На момент открытия острова были необитаемыми.

Колонизация островов началась в 1439 году, в основном жителями Пиренейского полуострова. В следующем веке на Азорские острова начали также прибывать жители других европейских стран, в первую очередь из северной Франции и Фландрии.

В 1493 году Христофор Колумб, возвращаясь из своего путешествия в Америку, сделал остановку на Санта-Марии и прослушал мессу в церкви Девы Вознесения, выполнив, таким образом, обет, который он дал в море. Впрочем, по приказу губернатора острова он был арестован, поскольку власти приняли его за пирата. Великому мореплавателю пришлось доказывать свою невиновность, и после этого он был освобождён.

В XVII веке Азоры становятся центром торговли между Европой, Индией и Америкой. Их гавани принимают галеоны, гружёные золотом и сокровищами, вывезенными из Перу и Мексики, в результате чего острова подвергаются постоянным нападениям французских, английских, алжирских и турецких пиратов.

Последующие столетия были более спокойными, но в 1829 году Азоры вновь попали на страницы большой истории благодаря роли острова Терсейра в борьбе с режимом абсолютистов. Здесь сформировались либеральные силы, впоследствии распространившиеся и на материковой Португалии. В XIX и XX веках развитие региона происходило в основном благодаря земледелию, животноводству и рыболовству.

В 1907 году доктор Генрих Абре предложил Российской империи приобрести два острова Азорского архипелага (du Canti и Du Chieres). Морской генеральный штаб отклонил предложение в связи с невозможностью оборудования этих островов под базу флота или угольную станцию и использования их в случае войны с США, Великобританией или Японией.

В 1976 году Азоры стали автономным регионом Португалии.

См. также 
 Азорский антициклон
 Макаронезия
 Азорская пастушья собака

Примечания

Ссылки 

 
 Practical site of Azores
 The Azores Islands, Site with abundant information about Portuguese Azores Islands
 Фотогалерея

 
Африканские острова Португалии